Макаров Ігор Вікторович (спортсмен)

Див. також 
 Макаров
Сторінки зі списками однофамільців-тезок